Перший раунд секції КОНКАКАФ кваліфікації Чемпіонат світу з футболу 2022 почнеться у березні 2021.

Формат 
30 команд (з 6 по 35 місце у рейтингу ФІФА за липень 2020 серед команд КОНКАКАФ) були поділені на 6 груп по 5 команд у кожній. В кожній з груп, команди зіграють по одному матчу з кожним суперником за круговою системою. Таким чином кожна команда зіграє по 4 матчі (2 вдома та 2 на виїзді). Найкраща команда з кожної групи проходить до Другого раунду.

Жеребкування 
Жеребкування Першого раунду, разом із жеребкуванням третього раунду, відбулося 19 серпня 2020 о 19:00 CEST (UTC+2) у штаб-квартирі ФІФА у  Цюриху.

Команди було розділено на кошики згідно з рейтингом ФІФА від липня 2020 (вказано в дужках). Команди з першого кошика без жеребкування відправили у групи A-F згідно з їх рейтингом (команда з найбільшим рейтингом потрапила до групи A, а з команда з найменшим рейтингом в першому кошику — до групи F). Решта команд були розподілені в першу доступну групу в алфавітному порядку по черзі їх випадання під час жеребкування. Першими тягнули команди з 2 кошику, далі з 3 та 4 кошику. Початкова позиція  команди в групі визначається з номеру кошика (команди з 1 кошика отримують позицію 1, з 2 кошика — 2 і т.д.).

Жирним шрифтом виділено команди, які пройшли до другого раунду.

Розклад 
Спочатку матчі Першого раунду були заплановані на жовтень та листопад 2020, але пізніше були перенесені на березень та червень 2021 через пандемію COVID-19.

Групи 
Спочатку матчі були заплановані на 7–13 жовтня та 11–17 листопада 2020. Проте 8 вересня 2020 КОНКАКАФ оголосили, що матчі будуть перенесені та відбудуться не раніше, ніж березня 2021.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Примітки

Посилання 
 
Кваліфікація – Північна, Центральна Америка та Кариби: Матчі , FIFA.com 
Кваліфікація Чемпіонату світу – чоловіки , CONCACAF.com 

Конкакаф1